Чёрный тюльпа́н — мемориал воинам-интернационалистам из Карелии, погибшим в Афганской войне 1979—1989 годов.

Открыт в 1992 году, расположен в историческом районе города Петрозаводск, на левом берегу реки Неглинки в районе улицы Антикайнена, в сквере вблизи Республиканской специализированной школы искусств.

Композиция представляет собой гранитный монумент, окруженный небольшим сквером. На одной из полированных гранитных плит у основания памятника высечены слова из стихотворения поэта Леонида Молчанова:
Я навсегда останусь молодым
И буду жить в коротком слове «Память»

На двух других плитах перечислены имена 56 молодых карельских воинов, погибших в Афганистане. Ещё на одной плите изображен боевой эпизод Афганской войны.

2 августа 2015 г. был установлен памятник боевой машине десанта БМД-1.

2 августа 2016 г. в мемориальном комплексе «Черный тюльпан» был установлен бюст командующему ВДВ СССР Василию Маргелову.

Примечания

Источники 
 Независимая газета
 Новости газеты «Всё»
 Петрозаводский туристский портал
 В Петрозаводске открыли памятник генералу Маргелову

Здания и сооружения, построенные в 1992 году в России
Памятники Афганской войны (1979—1989)
Памятники Петрозаводска
1990-е годы в Карелии